John Walker kan syfta på:

 John Walker (målare)
 John Walker (uppfinnare) som uppfann friktionständstickan
 John E. Walker, kemist och nobelpristagare 
 John Walker (friidrottare) från Nya Zeeland
 John Walker (filmproducent)
 John Walker (roddare)
 John Walker (auktor) 
 John Walker (musiker), gitarrist och sångare i den amerikanska gruppen The Walker Brothers